Pennsylvania-klass hkan syfta på:

Pennsylvania-klass (slagskepp) – en klass om två slagskepp i USA:s flotta sjösatta 1915
Pennsylvania-klass (kryssare) – en klass om sex kryssare i USA:s flotta byggda mellan 1901 och 1908
Pennsylvania-klass (ångfartyg) – en klass om fyra amerikanska passagerarångfartyg byggda av William Cramp & Sons mellan 1872 och 1874